

Chimica 
 Napalm – derivato dell'acido naftenico e dell'acido palmitico utilizzato per costruire bombe e mine incendiarie

Musica 
 Napalm – EP dei Rotten Sound del 2010
 Napalm – album di Xzibit del 2012
 Napalm – singolo dei Vola del 2022